Eleganterna är handbollsklubben Redbergslids IK:s officiella supporterklubb. Namnet är taget från klubbens smeknamn De vita eleganterna.

Externa länkar 
 Supporterklubben Eleganterna 

Supporterklubbar i Sverige
Redbergslids IK